Линцевский — фамилия; имеет женскую форму Линцевская.
 Линцевский (в монашестве Гервасий; 1720—1798) — епископ Феодосийский, викарий Екатеринославской епархии.
 Линцевский, Григорий (в монашестве Гервасий; ок. 1700—1769) — епископ Переяславский и Бориспольский.